Wiki Loves Monuments - um concurso fotográfico
 Windows Live Mail - um programa de computador
 Wolf-Lundmark-Melotte - uma galáxia

Desambiguações de siglas